Толкушка:
 Деревянный пестик с ручкой и плоской рабочей поверхностью.
 Пестик-картофелемялка.